

Черлін — село в гміні Любава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Черлін — село в гміні Ґоланьч Вонґровецького повіту Великопольського воєводства